Cecil Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Cecil Township (North Carolina)
 Cecil Township (North Dakota)
 Cecil Township (Pennsylvania)